L'Església d'Alexandria o Església d'Egipte va ser una de les primeres  Esglésies cristianes i un component de la Pentarquia. Segons la tradició, va ser fundada per l'evangelista Marc. Ha tingut diversos cismes al llarg de la seva història, de manera que avui en dia moltes esglésies pertanyents a diferents comunions, en són les hereves:

 Església Ortodoxa Copta (Esglésies ortodoxes orientals)
 Església Ortodoxa d'Alexandria (Esglésies dels set concilis)
 Església Catòlica Copta (Esglésies Catòliques Orientals)
 Església Evangèlica Copta (Protestantisme)

Història 
Alexandria, amb Babilònia, va albergar els primers judeocristians  egipcis. Va ser a Alexandria on les tradicions orientals i occidentals situen el martiri de l'apòstol Marc, considerat el fundador de l'Església d'Egipte per part d'Eusebi de Cesarea.

El metropolità d'Alexandria es trobà ben aviat al capdavant de tota l'Església de'Egipte. Des de Demetri I (199-233), disposava de bisbes sufraganis.

Vegeu també 
 Església Ortodoxa Etíop

Notes i referències 

Cristianisme oriental